Ларс Хенинг Йоэль Экстранд (; 4 февраля 1989, Лунд, Швеция) — шведский футболист, защитник. Выступал в сборной Швеции.

Клубная карьера 
Экстранд — воспитанник клуба «Хельсингборг». В 2008 году он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 10 мая 2010 года в поединке против «Ефле» Йоэль забил свой первый гол за команду. В том же году он завоевал серебряные медали шведского первенства и стал обладателем Кубка Швеции.

В начале 2011 года Экстранд перешёл в итальянский «Удинезе». Сумма трансфера составила 1,8 млн. евро. 8 мая в матче против «Лацио» он дебютировал в Серии А, заменив во втором тайме Алексиса Санчеса. 16 августа в поединке против лондонского «Арсенала» Йоэль дебютировал в Лиге чемпионов.

Из-за высокой конкуренции Экстранд редко выходил на поле и в 2012 году на правах аренды перешёл в английский «Уотфорд». 2 октября в матче против «Чарльтон Атлетик» он дебютировал в Чемпионшипе. 23 февраля 2013 года в поединке против «Дерби Каунти» Йоэль забил свой первый гол за «лосей». В новом клубе он быстро завоевал место в основе и по окончании сезона «Уотфорд» выкупил трансфер Экстранда у итальянской команды. В 2015 году Йоэль вместе с командой вышел в Премьер-лигу. В 2016 году он покинул команду и без особого успеха играл за «Бристоль Сити» и «Ротерем Юнайтед».

Международная карьера 
В 2009 году в составе молодёжной сборной Швеции Экстранд принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы.

23 января 2010 года в товарищеском матче против сборной Сирии Йоэль дебютировал за сборную Швеции.

Достижения 

Командные

 «Хельсингборг»
 Обладатель Кубка Швеции — 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 HIF.se profile
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК АИК